Holtermannia är ett släkte av svampar. Holtermannia ingår i familjen Tremellaceae, ordningen gelésvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Gelésvampar
Holtermannia